Мірзапур може мати значення:

 Мірзапур — місто в Індії
 Ебрахім Мірзапур (1978) — колишній іранський футболіст